5-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл с 30 июля по 25 октября 1995 года. Турнир проходил в двух географических зонах в один круг, так как был переходным на систему «весна-осень». Победителями стали мозырьский МПКЦ-2 и «Максим-Орша». Так как фарм-клубы не имели права на повышение, то вместо мозырян во Вторую лигу вышел берёзовский «Строитель».

Итоговая таблица

Зона А 

 По ходу чемпионата снялись с розыгрыша мостовский «Деревообработчик» и хойникское «Стреличево».

Зона Б

См. также 
 Первая лига 1995
 Вторая лига 1995

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Белоруссии в 1995 году